Nägel oder Naegel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Nägel (1875–1939), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Wilhelm Naegel (1904–1956), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Nägle